Илья́ Андре́евич Дружи́нин () — российский пловец, участник первых Европейских игр в Баку, участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион и многократный призёр чемпионатов России, мастер спорта России международного класса.
Участник Олимпийских игр 2021 в Токио.

Спортивная биография 
Заниматься плаванием Илья начал в 7 лет. В июне 2015 года Дружинин вошёл в состав сборной России для участия в первых Европейских играх в Баку. На соревнованиях российский пловец выступил на трёх индивидуальных дистанциях. На 400-метровке вольным стилем Дружинин занял лишь 41-е место. На дистанции вдвое длиннее Илья пробился в финал, где стал 6-м. молодой россиянин был близок к попаданию в число призёров, но занял 4-е место, уступив бронзовому призёру всего лишь 0,7 с.

В апреле 2016 года Дружинин с результатом 15:10,96 с. занял второе место на чемпионате России на дистанции 1500 метров вольным стилем. Этот результат позволил Илье также выполнить олимпийский квалификационный норматив «A», однако он оказался медленнее, чем норматив ВФП, что исключало Дружинина из числа претендентов на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 24 апреля главный тренер национальной сборной объявил, что было принято решение включить в состав на Игры 2016 года 4-х перспективных спортсменов, в числе которых оказался и Илья Дружинин.

Личная жизнь 
 Отец — Андрей Геннадиевич Дружинин, мать — Оксана Александровна Дружинина

Личные рекорды 
По состоянию на апрель 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Всероссийской федерации плавания
 Профиль на сайте Европейских игр 2015 года

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года